Finsteres Glück steht für:
 Finsteres Glück (Roman), Roman von Lukas Hartmann
 Finsteres Glück (Film), Verfilmung des Romans von Stefan Haupt